Анастасиева стена (стена Анастасия, , ), также Длинная стена (Длинные стены, ) — пояс укреплений второй половины V — начала VI века на сухопутных подступах к Константинополю. Стена находилась на расстоянии около 65—70 км западнее Константинополя, пересекала с севера на юг полуостров Пашаэли в Восточной Фракии между Чёрным и Мраморным морями, между Дерком и Селимврией. Общая длина около 45 км. Стена имела высоту до 5 м, толщину 3,5 м и была укреплена 450 башнями. Большинство историков утверждают, что стена построена Анастасием I (491—518). Однако историк Малх Филадельфиец упоминает стену (или, возможно, земляное укрепление, предшествовавшее ей) в описании событий 480 года. Восстановлена Юстинианом I.

Строительство этого гигантского сооружения с военной точки зрения было едва ли оправданно, так как столь протяженное укрепление было крайне трудно оборонять. Нет свидетельств того, что византийцы когда-либо упорно защищали Длинную стену. В основном она могла служить защитой лишь от случайных набегов ограниченных сил, но все большие вражеские армии пересекали стену легко, подходя к основным укреплениям Константинополя.

Стена начиналась от современной пристани Эвджик (Evcik) на Чёрном море, близ села , западнее мыса Карабурун и озера Дурусу. Стена простиралась 500 м на запад до холма Хисар (121 м), затем на юг до махалле , пересекала реку Караджакёй, простиралась до холма Кушкая (377 м), затем на юг до холма Хырсыз (212 м) близ махалле , проходила мимо села , махалле  и  (Япагджа), достигала холма Парпат (126 м) и далее в махалле  и заканчивалась у мыса Карынджа (Karınca Burnu) на Мраморном море.

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в V веке
Археологические объекты в Турции
Городские стены Константинополя
Византийская военная архитектура
Стамбул (ил)